Алиськевич — українське прізвище.

 Алиськевич Андрій (1870—1949) — український педагог, науковий і громадський діяч, германіст.
 Алиськевич Григорій Юліанович (1888—1972) — український священик (УГКЦ). Батько Євгена Алиськевича.
 Алиськевич Євген Григорович (1912—1980) — український священик, просвітницько-культурний діяч. Син Григорія Алиськевича.

Українські прізвища
Прізвища на -ич